Alexander Schleicher – azienda aeronautica tedesca
Alexander Schleicher – progettista di alianti tedesco